architektura von Neumanna – model komputera wykorzystującego ją jest często nazywany przykładową maszyną cyfrową (PMC)
 PubMed Central – bezpłatna baza artykułów z czasopism biologicznych i medycznych
 Persian Media Corporation
 Prywatna firma wojskowa (ang. private military company)